Акра́м Руста́мович Ходжа́ев () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор геолого-минералогических наук.

Биография 
Родился в 1927 году в Коканде. Член КПСС с 1950 года.

С 1952 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1952—1985 гг. — старший геолог нефтепромысла Южный Аламышик, главный геолог нефтепромысла Ходжаабад объединения «Союзнефть», директор Андижанского нефтепромысла, директор Ферганского нефтекомбината, начальник Управления газовой и нефтяной промышленности СНХ Узбекской ССР, секретарь Андижанского областного комитета КП Узбекистана, 1-й заместитель председателя СНХ Узбекской ССР, 1-й секретарь Андижанского промышленного областного комитета КП Узбекистана, председатель Исполнительного комитета Андижанского областного Совета, председатель СНХ Узбекской ССР, заместитель председателя СМ Узбекской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 6-10-го созыва.

Умер в 2009 году.

Ссылки 
 Ходжаев
 Ходжаев

Директора промышленных предприятий
Первые секретари Андижанского обкома КП Узбекистана
Председатели Андижанского облисполкома
Доктора геолого-минералогических наук
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва